El Deportivo Champerico es un equipo de fútbol de Champerico, Departamento de Retalhuleu, Guatemala que milita en la Segunda División de Guatemala, la tercera liga de fútbol más importante del país.

Referencias 
http://fedefutguate.org

Equipos de fútbol de Guatemala